Жан Малуэль (, на родине известный как Ян Малвал, ; ,  — , ) — художник нидерландского происхождения, один из крупнейших мастеров Бургундской школы. Он был придворным художником Филиппа II Смелого, герцога Бургундии, и его преемника Жана Бесстрашного. Работал в стиле интернациональной готики.

Биография 
Родной город художника — Неймеген, где он, вероятно, обучался в мастерской отца, художника Виллема Малвала. Регистрируется в качестве художника в 1382 году. Женившись, Жан Малуэль переехал с семьей в Париж, где был в 1396 году замечен герцогом Бургундии Филиппом Смелым. Герцог в 1397 году приглашает Малуэля в Дижон в качестве придворного художника и камердинера. С этого времени художник работал до конца своих дней при Дворе герцогов Бургундских. Около 1400 года на службу к герцогу поступили и племянники художника, сыновья его сестры Мехтильды — братья Лимбурги.

В 1405 г., вскоре после смерти Филиппа, он вернулся в Неймеген, женился и снова уехал в Дижон. Согласно документам, он выполнял многочисленные декоративные работы, создал надгробие герцога Филиппа Смелого (1410). По заказам сына Филиппа, Иоанна Бесстрашного, он пишет картины, пять алтарей для монастыря Шанмоль (с 1398), портрет самого Иоанна (1412). Ни одно из этих произведений не сохранилось. Художнику приписывают работы бургундского происхождения, выполненные в то же время.

Авторство большого тондо «Оплакивание Христа» (Париж, Лувр) с гербом Филиппа Смелого на обороте уверенно приписывают Малуэлю. Картина была создана, возможно, около 1400—1410.
В тондо художник объединил два сюжета, нарушив общепринятую форму, «Оплакивание» и «Троицу»: вместе с Марией и Христом изображены Бог-отец и святой дух.

Мастер блестяще справился с тондо, довольно сложным форматом для композиционного построения. Возможно, что картина-тондо — изобретение Малуэля: в тондо, появившихся позднее, ощущается влияние его стиля.

В 1415 году он скончался в Дижоне, оставив жену и четверых детей. Она вернулась в Неймеген, где продолжала получать пенсию от герцога.

Расписал Колодец предков.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Работы Малуэля 
 Мадонна с младенцем
 Мадонна с младенцем и ангелами
 Большая круглая Пьета (под влиянием Малуэля была также написана * 
 Малая круглая Пьета)

Художники Нидерландов
Художники Франции XV века
Придворные художники
Персоналии по алфавиту